

Finanzminister Thüringen (seit 1990) 

Finanz
!
Thuringen